Fronton est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 

 Fronton est un ornement d'architecture.
 Fronton est une AOC de vin français.
 Fronton est un mur contre lequel on joue à la pelote basque.
 Fronton est une modalité de jeu de la pelote valencienne.

Patronyme 

 Fronton, un grammairien et rhétoricien latin du .

Toponyme 
 Fronton, une commune française, située dans le département de la Haute-Garonne.
 Vignoble de Fronton
 Fronton, une census-designated place située dans le comté de Starr, dans l’État du Texas, aux États-Unis.

Sport 
Fronton (pelote basque)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme